Чиншевое право (от чинш) — вид зависимой собственности (), при которой владельцу (чиншевику) принадлежало право владения, пользования и распоряжения (отчуждения, обременения сервитутами и залогами, завещания) имением, с согласии верховного обладателя () или без него, а этому последнему — лишь право на определенный постоянный оброк (чинш, Zins, cens) и другие платежи и повинности, установленные законом или обычаем.

Чиншевое владение, как тип вечной или наследственной аренды, занимало среднее место между арендой вообще и продажей в собственность и практиковалось в некоторых частях Германии (Мекленбург, Шверин), в Польше, отчасти в России; арендатор являлся не только владельцем земли в течение своей жизни, но передавал право на это владение и своим потомкам при условии исправного взноса арендной платы. Обладая в полной мере всеми выгодами срочной аренды, вечнонаследственная аренда была лишена слабых сторон срочной аренды, так как наследственный арендатор вёл хозяйство подобно собственнику.

Прототипом чиншевого права во Франции являлась цензива (), a в Германии — наследственное оброчное держание (). Под этими названиями с начала средних веков подразумевалось зависимое владение неблагородного характера (roturière, ignoble), противопоставлявшегося лену или феоду (villenage и censive во Франции были тождественны). Цензива не меняла своего неблагородного характера, если во владение ей вступал и рыцарь. Характерным признаком лена (феода) являлась, вместе с поземельной, также и личная связь сеньора, вассала и подвассала, выражением которой служила присяга в верности при инвеституре, отношения по цензиве выражались лишь в земельной связи. Платеж чинша, производившийся обыкновенно продуктами с цензуального участка, служил, прежде всего, выражением зависимости обладания; при свободном праве отчуждения чиншевик мог всегда оставить землю, передав её другому. Другое отличие состояло в том, что цензива не могла быть отдана чиншевиком в субаренду, подобно тому, как вассал мог передать обладание подвассалу (). То есть ленное обладание было обладанием землевладельцев, а цензуальное — земледельцев.

Из Германии институт чиншевого права перешёл в Польшу посредством польского духовенства, в среде которого было много немцев; но и польские короли, нуждаясь в заселении своих обширных владений, покровительствовали немецким колонистам. Эти последние и принесли с собой в Польшу чиншевое право. XIII и XIV столетия стали временем насаждения в Польше чиншевого права. Колонистам польские короли давали привилегии на бытовое устройство согласно началам немецкого права (), носившего название права Магдебургского, Саксонского, Хелминского и т. п., смотря по местности, откуда право было заимствовано. Но и помимо немецких колонистов, горожане и сельские обыватели, не имевшие права приобретать недвижимые имущества в собственность (конституция Иоанна-Альбрехта 1496 г.), приглашались селиться во вновь учреждавшихся королевских городах и владельческих местечках на праве вечно-потомственного и отчуждаемого владения занимаемой ими землей, с обязанностью платить на вечные времена определённый за пользование землею чинш. Права поселенцев и размер ежегодного чинша, а иногда и особая плата (laudemium) в пользу собственника земли, в случае перепродажи чиншевого участка, определялись привилегиями вотчинников, которые в большинстве случаев утверждались королём и служили учредительным актом, основанием чиншевого права поселенцев (статут Вислицкий 1347 г., статут Сигизмунда I 1520 г., статут Торнский 1521 г. и др.).

См. также 
 Чиншевая шляхта

Примечания

Ссылки 
 

История налогообложения
Земельное право